Коннеллі () — англомовна форма ірландського прізвища .

Відомі носії прізвища:
 Дженніфер Коннеллі (;  1970) — американська кіноакторка.
 Джон Коннеллі (; 1938—2012) — англійський футболіст, півзахисник.
 Едвард Коннеллі (; 1859—1928) — американський актор театру і кіно епохи німого кіно.
  (;  1964) — музикант і автор творів у стилі індастріал.
  (; 1941—1988) — американський актор.
 Майкл Коннеллі (;  1956) — американський письменник, автор детективних романів.
  (;  1972)  — композитор та автор музичних треків для відеоігор.
 Роберт Коннеллі (;  1942) — американський математик.

Примітки